Alain Péclard (1943-), artiste suisse
 Étienne Péclard violoncelliste français
 Luce Péclard (1932-), écrivain suisse